Un trotteur peut désigner un 

 trotteur, cheval qui dispute des courses au trot. 
 trotteur, petit appareil roulant, à hauteur d’appui pour les jeunes enfants qui le font avancer par leurs mouvements, sans courir le risque de tomber.

La Trotteuse est une bière française.